Savinka nell'Oblast' di Leningrado
Savinka nell'Oblast' di Volgograd